Фердинандовка — топоним на Украине:

 Фердинандовка — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги.
 Фердинандовка — до 1945 г. название села Межигорка в Немировском районе Винницкой области.
 Фердинандовка — прежнее название села Подгайцы в Пустомытовском районе Львовской области.
 Фердинандовка 1-я — прежнее название села Сиротское Первое в Ширяевском районе Одесской области.
 Фердинандовка 2-я — прежнее название села Сиротское Второе в Ширяевском районе Одесской области.